Saint-Jean-le-Vieux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Jean-le-Vieux apresentava uma população de 1 533 habitantes, distribuídos por 752 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain